FAJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Diego Jiménez Torres, Fajardo, Porto Rico